GMB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gambella (Etiopia)